Pseudocymus är ett släkte av insekter. Pseudocymus ingår i familjen Cymidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Pseudocymus